Malinees voetbalelftal (mannen)
 Malinees voetbalelftal (vrouwen)